Вадим Викторович Зорин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1911 году в Самаре. Член КПСС.

Образование высшее (окончил Куйбышевский индустриальный институт)

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

До 1940 гг. — инженер на заводах города Куйбышева.

 В 1940—1945 гг. — технолог, заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник производства, секретарь парткома завода № 179 НКБ СССР.
 В 1945—1950 гг. — второй, первый секретарь Центрального райкома ВКП(б) города Новосибирска, секретарь Новосибирского горкома ВКП(б).
 В 1950—1953 гг. — директор завода № 188.
 В 1953—1957 гг. — заместитель председателя Новосибирского облисполкома.
 В 1958—1961 гг. — председатель Новосибирского облсовпрофа.
 В 1961—1962 гг. — председатель Новосибирского горисполкома.
 В 1962—1965 гг. — заместитель начальника управления машиностроения Новосибирского совнархоза.
 В 1965—1971 гг. — директор Новосибирского филиала Союзмашпроекта.
 В 1971—1982 гг. — директор завода «Гипромашпром».

С 1982 гг. — персональный пенсионер.

Делегат XXII съезда КПСС.

Умер в Новосибирске в 1983 году.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»

Примечания 

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари Новосибирского горкома КПСС
Директора промышленных предприятий
Председатели Новосибирского горисполкома
Делегаты XXII съезда КПСС